Mount Saint John ist der Name folgender Berge:

 Mount Saint John (Neuseeland) in Auckland, Neuseeland
 Mount Saint John (Wyoming) in Wyoming, Vereinigte Staaten

Siehe auch: 
 Mt John University Observatory, in Neuseeland
 Mount Johns